Лос Гвахес има више значења:

 Лос Гвахес (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Гвахес, Ла Кањада (Игвала де ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Гвахес (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Гвахес (Зирандаро), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Гвахес (Ајутла), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвахес (Хучитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвахес (Мистлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвахес (Понситлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвахес (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвахес (Запотлан дел Реј), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лос Гвахес (Аматепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лос Гвахес (Чурумуко), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвахес (Ла Пиједад), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвахес (Сусупуато), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гвахес (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Лос Гвахес (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гвахес, Ранчо Вијехо (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гвахес, Ранчо ла Сиља (Ла Јеска), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лос Гвахес (Кадерејта Хименез), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лос Гвахес (Сан Дионисио Окотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лос Гвахес (Бадирагвато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лос Гвахес (Еспинал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лос Гвахес (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику